De Faeröerse voetbalclub HB Tórshavn speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt HB Tórshavn

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1993/94
|Europacup II
|Q
|
|RAF Jelgava
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 r (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Universitatea Craiova
|0-7||0-4 (U)|| 0-3 (T)
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Motherwell FC
|1-7||0-3 (U)||1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 3
|
|Universitatea Cluj
|0-0|| 0-0 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 3
|
|Tromsø IL
|0-10||0-10 (U)||
|-
|
|
|Groep 3
|
|Germinal Ekeren
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep 3 (4e)
|
|FC Aarau
|1-6|| 1-6 (U)||
|-
|1996/97
|Europacup II
|Q
|
|Dinamo Batoemi
|0-9||0-6 (U)|| 0-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1997/98
|Europacup II
|Q
|
|APOEL Nicosia
|1-7||1-1 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|VPS Vaasa
|2-4||2-0 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1999/00
|Champions League
|1Q
|
|FC Haka Valkeakoski
|1-7||1-1 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2000
|Intertoto Cup
|1R
|
|Lombard FC-Tatabánya
|0-7||0-4 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|Grazer AK
|2-6||2-2 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2003/04
|Champions League
|1Q
|
|FBK Kaunas
|1-5||0-1 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2004/05
|Champions League
|1Q
|
|WIT Georgia
|3-5||0-5 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2005/06
|Champions League
|1Q
|
|FBK Kaunas
|2-8|| 2-4 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2006
|Intertoto Cup
|1R
|
|Dinaburg FC Dougavpils
|1-2|| 1-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2007/08
|Champions League
|1Q
| 
|FH Hafnarfjördur
|1-4||1-4 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
| 2008 || Intertoto Cup || 1R
|  || IF Elfsborg || 1-4||1-4 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || Omonia Nicosia || 1-8||0-4 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2010/11 || Champions League || 2Q
| || Red Bull Salzburg || 1-5||0-5 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Malmö FF
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2013/14
|Europa League
|1Q
|
|IBV Vestmannaeyjar
|1-2||1-1 (U)|| 0-1 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2014/15
|Champions League
|1Q
|
|Lincoln Red Imps FC
|6-3||1-1 (U)|| 5-2 (T)
|rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || FK Partizan || 1-6||0-3 (U)|| 1-3 (T)
|-
|2015/16
|Europa League
|1Q
|
|FK Trakai
|1-7||0-3 (U)|| 1-4 (T)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2016/17
|Europa League
|1Q
|
|FC Levadia Tallinn
|1-3||1-1 (U)|| 0-2 (T)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2019/20 ||Champions League|| 1Q ||  || HJK Helsinki || 2-5||0-3 (U)|| 2-2 (T) || rowspan="2"|1.0
|-
|2019/20|||Europa League|| 2Q ||  || Linfield FC ||2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2020/21 || Europa League || voorronde ||  || Glentoran FC ||0-1 || 0-1 (U) || || 0.5
|-
|2021/22 ||Champions League|| vr 1/2 ||  || Inter Club d'Escaldes || 0-1 || 0-1 ||< Durrës || rowspan="3"|3.0
|-
|2021/22 ||Europa Conference League|| 2Q ||  || FK Budućnost Podgorica || 6-0 || 4-0 (T) || 2-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || Maccabi Haifa || 3-7 || 2-7 (U) || 1-0 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || Newtown AFC || 2-2  (2-4 ns) || 1-0 (T) || 1-2 nv (U) ||1.0
|-
|}
 * 1993/94: RAF Jelgava trok zich terug

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 16.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Faeröer
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

HB Tórshavn
HB Tórshavn